Giron kan syfta på:

 Giron, Ain – en kommun i franska departementet Ain
 Girón (Colombia) – en stad i norra Colombia
 Giron – nordsamiska för en tätort och centralort i Kiruna kommun. se Kiruna

Personer
 Giron (släkt) – känt i Sverige genom en fransk-reformert släkt
 Marc Daniel Giron (1784–1858), svensk hovjuvelerare, 1805 invandrad från Schweiz
 Charles Georges Emile Giron (1835–1905), bokhandlare och förläggare i Stockholm, den förres son
 August Emil Otto Giron (1882-1951), kommendör i svenska flottan, den förres son
 Marc Giron, flera personer
 Marc Giron (sjömilitär) (1885-1970), konteramiral i svenska flottan, den förres bror
 Marc Giron (diplomat) (1919–1979), ambassadör, den förres son
 Tage Giron (1922–2004), skeppsmäklare och deckarförfattare, den förres bror
 Ezaline Boheman (född Giron, 1863–1919), redaktör för STF:s årsskrift, brorsdotter till Charles George Emile Giron